

Geografia 

Brandon – città della provincia del Manitoba

Brandon – comune del dipartimento della Saona e Loira

Brandon – città della contea di Kerry
Baia di Brandon – baia della contea di Kerry
Monte Brandon – monte della contea di Kerry

Brandon – città della contea di Durham
Brandon – città del Lincolnshire
Brandon – città del Norfolk
Brandon – città del Northumberland
Brandon – città del Suffolk
Brandon – città del Warwickshire

Brandon – CDP del Colorado
Brandon – città della Florida
Brandon – città dell'Iowa
Brandon – charter township della Contea di Oakland, Michigan
Brandon – città del Minnesota
Brandon – città del Mississippi
Brandon – città dello stato di New York 
Brandon – città del Dakota del Sud 
Brandon – città del Vermont 
Brandon – città del Wisconsin

Persone
Charles Brandon, I duca di Suffolk – cortigiano inglese
David Brandon – attore, scrittore e regista teatrale irlandese
Dion Brandon – calciatore britannico delle Isole Cayman
Eleanor Brandon – nobildonna inglese
Eric Brandon – pilota automobilistico britannico
Frances Brandon – nobildonna inglese
Henry Brandon – attore tedesco naturalizzato statunitense
Henry Brandon, I conte di Lincoln – nobiluomo inglese
Maryann Brandon – montatrice, produttrice cinematografica e regista statunitense
Michael Brandon – attore statunitense
Michael Brandon – attore pornografico, regista e produttore cinematografico statunitense
Terrell Brandon – ex cestista statunitense

Altro
Brandon – nome proprio maschile inglese
Jim Brandon – personaggio del fumetto western Tex